Die 11. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft – auch 2. Deutsche Kriegsmeisterschaften genannt – fand vom 1. bis 2. März 1941 in Dresden im Saal des Künstlerhauses in der Grunaer Straße statt.

Aktive aus allen Gauen waren vertreten, erstmals auch die neu eingegliederten Gaue Elsass und Wartheland, und wieder der Gau Sudetenland. Die meisten Teilnehmer waren Soldaten, die für diese Meisterschaften Urlaub erhielten und bei denen teilweise ein Trainingsrückstand beobachtet wurde. Insgesamt 80 Männer und 40 Frauen waren am Start. Es fehlten die Spitzenspieler Otto Eckl (Abitur), Dieter Mauritz, Heinz Benthien und Hanns Welter sowie Hilde Bussmann, Karin Lindberg.

Meister im Herreneinzel wurde Heinz Raack. Gertrude Pritzi verteidigte ihren Titel sowohl im Einzel als auch im Doppel mit Ottilie Graszl und im Mixed, diesmal mit Herbert Wunsch. Auch Erwin Kaspar/Herbert Wunsch wurden wie im Vorjahr Meister im Herrendoppel. Insgesamt zeigten sich die österreichischen Damen und Herren dominant.

Herreneinzel 

Weitere Ergebnisse aus den ersten Runden:
 Heinz Raack – Rudolf Diwald 3:2
 Erwin Münchow – Johann Hartwich  3:x
 Heinrich Bednar – Erwin Münchow 3:0
 Horst Christoph (Delitzsch) - S.Hopplicher (PSV München) 3:2
 Erich Hofer - Alfred Schriefer (PSV München) 3:0
 NN - Blachian (PSV München)  3:x
 Alfred Reich (Freiburg) - Alfred Steppuhn 3:x
 Erwin Münchow – Alfred Reich 3:2

Dameneinzel 

Weitere Ergebnisse aus den ersten Runden:
 Töpfer (Sudetenland) – Ganteführ (Essen)  3:x
 Fröhlich (Breslau) – Ganteführ 3:2
 NN - Gschwendner (PSV München) 3:x

Herrendoppel 

Weitere Ergebnisse aus den ersten Runden:
 Geithe (Altenburg)/Hahn (Weimar) – Helmut Ulrich/Fiedler 3:2
 Geithe (Altenburg)/Hahn (Weimar) – Hans Kiack/Heinz Raack 3:2
 Erwin Kaspar/Herbert Wunsch - Alfred Reich/Bauer 3:1

Damendoppel 

Weitere Ergebnisse aus den ersten Runden:
 Gertrude Pritzi / Ottilie Graszl – Fröhlich / Neumann 3:?

Mixed 
Entgegen der offiziellen Ausschreibung wurde in den ersten Runden nur auf zwei Gewinnsätze gespielt. Erst im Halbfinale und Finale gab es drei Gewinnsätze.

Weitere Ergebnisse aus den ersten Runden:
 Erich Hochenegger / Annemarie Schulz - Alfred Reich / Buchhalter 2:1

Anmerkungen 
In den damaligen Berichten wurden meist keine Vornamen genannt, dafür aber oft die Herkunft. Zudem legte man bei Frauen Wert auf die Angabe des Familienstandes. So unterschied man streng Frl. Mustermann von Frau Mustermann. Daher fehlen in den obigen Aufstellungen oft die Vornamen, sie sind heute auch insbesondere bei unbekannteren Aktiven kaum noch zu ermitteln.

Quellen 
 Zeitschrift Tisch-Tennis
 1941/3 – Offizielle Ausschreibung
 1941/6, Seite 23–25 – Ergebnisse

1941
Tischtennisveranstaltung 1941
Sportveranstaltung in Dresden